Вулиця Ол́ени Ст́епанівни — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Олени Степанівни — вулиця у Болехові.
Вулиця Олени Степанівни — вулиця у Львові.
 Вулиця Олени Степанівни — вулиця у Надвірній.
 Вулиця Олени Степанівни — вулиця у Славському.
Вулиця Олени Степанівни — вулиця у Стрию.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок